Bomba kan syfta på:

 Bomba, Abruzzo – en ort och kommun i Italien
 Bomba (Puerto Rico) – en musikstil i Puerto Rico
 Bomba (litteratur) – en amerikansk bokserie för ungdom som skrevs på 1920- och 1930-talen och senare filmatiserades

Se även 
 Bomb
 Tsar bomba